Кубеково — деревня в Емельяновском районе Красноярского края России. Входит в состав Частоостровского сельсовета.

География 
Деревня находится в центральной части края, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на левом берегу реки Енисей, у протоки Теплый Исток; при автодороге , на расстоянии приблизительно 22 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Емельяново, административного центра района. Примыкает к северо-восточной окраине Красноярска.

Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 19 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −16 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 95 — 115 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 430—680 мм, из которых большая часть выпадает в летний период.

История 
По данным 1926 года имелось 116 хозяйств и проживало 605 человек. Функционировали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлась центром Кубековского сельсовета Красноярского района Красноярского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным 1926 года проживало 287 мужчин и 318 женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,8 %, женщины — соответственно 49,2 %.

 Национальный состав
По данным 1926 года в национальном составе населения преобладали русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 % из 273 чел.

Инфраструктура 
Пристань на Енисее. Автодорожные объекты, обслуживающие участки автодорог Р-255 («обход Красноярска») и «Красноярск — Кубеково- Частоостровское» (идентификационный номер 04 ОП МЗ 04Н-314), пересекающиеся возле деревни.

Кубековская промзона (территориально — в Красноярске).

Транспорт 
Развит автомобильный и водный транспорт. 

В 2013 году путь от пристани на Енисее в деревне до Ачинского нефтеперерабатывающего завода в 203 километра преодолел реактор гидрокрекинга, что стало мировым рекордсменом по автомобильной перевозке самого тяжелого груза на самое дальнее расстояние.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района
Населённые пункты на Енисее